Gang of Four è l'equivalente inglese di Banda dei Quattro: gruppo di politici arrestati dopo la morte di Mao Zedong. Il termine può fare riferimento a:

 Gang of Four – nome attribuito ai quattro autori del libro Design Patterns
 Gang of Four – nome attribuito ai quattro fondatori del Partito Social Democratico britannico
 Gang of Four – gruppo musicale britannico